Wilków (gromada w powiecie grójeckim)
 Wilków (gromada w powiecie namysłowskim)
 Wilków (gromada w powiecie opolsko-lubelskim) (puławski/opolsko-lubelski)
 Wilków (gromada w powiecie złotoryjskim)

także:
 Wilków Wielki (gromada) (powiat dzierżoniowski)